Кралски грохот (2000) () е тринадесетото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 23 януари 2000 г. в Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк Сити.

Обща информация 
Основното събитие е мачът Кралско меле, който Скалата печели, като последно елиминира Грамадата. Подкарда включва мач уличен бой между Трите Хикса и Кактус Джак за Титлата на WWF, тройна заплаха мач за Интерконтиненталната титла на WWF и мач за Световните отборни титли на WWF.

Този Кралски грохот е първото PPV събитие на WWF, излъчвано по наземна телевизия в Обединеното кралство, тъй като Channel 4 придобива правата за излъчване на програмите на Световната федерация по кеч през същата година. Кралски грохот се излъчва на живо, с рекламни паузи - формат, който е променен за по-късните PPV-та на Channel 4.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 90 секунди

Източници

Външни препратки 
 

Кеч турнири в Ню Йорк
Кралски грохот